Imagine Entertainment — американская кинокомпания, основанная в 1985 году Брайаном Грейзером и Роном Ховардом.

Фильмы

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Ссылки 
 
 

Кинокомпании США